Вазерки — село в Бессоновском районе Пензенской области России. Административный центр и единственный населённый пункт Вазерского сельсовета.

География 
Село находится в центральной части Пензенской области, в пределах Сурско-Мокшанской возвышенности, в лесостепной зоне, на левом берегу реки Суры, на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к северу от села Бессоновки, административного центра района. Абсолютная высота — 145 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −12 °C; самого тёплого месяца (июля) — 20 °C. Годовое количество атмосферных осадков составляет около 500 мм. Снежный покров держится в среднем в течение 148 дней в году.

История 
Впервые упоминается в «Строельной книге города Пензы» (1665 г.) как слобода конных казаков. Топоним имеет мордовское происхождение и образован от сочетания глагола вайсемс — «тонуть, вязнуть» и существительного эрьке «озеро».

В 1697 году земли, на которых располагалось село, перешли во владение князя М. Ф. Засекина, а также Г. И. Головкина, П. Никифорова, Ф. Казинского, Ф. Панова. В 1702 году в вотчине Головкина имелась церковь во имя Пресвятой Богородицы. С 1717 года в собственности помещиков Олсуфьевых. В начале августа того же года село на село совершили нападение кубанские татары, при этом 22 человека было убито и 25 уведено в плен. В 1718 году в Вазерской слободе была построена новая церковь, освящённая во имя Николая Чудотворца. В 1747 году село Покровское, Вазерки тож, Шукшинского стана Пензенского уезда бригадира и лейб-компании адъютанта Петра Федоровича фон Гринштейна (763 ревизских души), многие переселены из подмосковных деревень. В 1782 году упомянуто как владение действительного тайного советника, сенатора Адама Васильевича Алсуфьева. Имелось 353 дворов, 3 мельницы, 12 лавок и 3 церкви (Покрова Пресвятой Богородицы, Вознесения Господня (деревянные) и Живоначальной Троицы (каменная)). В 1815 году был возведён новый каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы.

С 60-х годов XIX века по 20-е годы XX века являлось центром Вазерской волости Мокшанского уезда. В 1910 году имелись одна община, 391 двор, церковь, земская школа, одна паровая и две ветряные мельницы, кузница, три пекарни и десять лавок. С течением времени в черту села вошли окрестные деревни и хутора: Пачелка, Покровские Вазерки, Любятчики, Ёра, Андроновка и Усть-Вазерки.

В 20-е годы XX века была образована коммуна «Заветы Ленина». В 1955 году в селе находилась центральная усадьба колхоза имени Ворошилова.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,7 %, женщины — соответственно 52,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 2463 чел.

Инфраструктура 
Действуют средняя школа, детский сад, врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, филиал Бессоновской школы искусств, библиотека, отделение связи, отделение Сбербанка, АТС и православная церковь.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 11 улиц и 4 переулков.

Достопримечательности

Примечания 

Населённые пункты Бессоновского района